Pellicer peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexandre Cirici i Pellicer (1914-1983), écrivain, homme politique et critique d'art espagnol d'expression catalane.
 José Pellicer (1912-1942), anarchiste et anarcho-syndicaliste espagnol.
 José Luis Pellicer (1842-1901), peintre et enseignant catalan.
 Juan Antonio Pellicer (1738-1806), écrivain espagnol. 
 Juan Pellicer (1901-1956), footballeur espagnol.
  (1846-1905), homme politique et avocat espagnol.
 Pina Pellicer (1934-1964), actrice de cinéma mexicaine.
 Rafael Farga i Pellicer (1844-1890), militant syndicaliste de Catalogne et typographe.
 Iván Pellicer (1997-), acteur espagnol.